Sylvie Brunet est un nom notamment porté par : 
 Sylvie Brunet-Grupposo, cantatrice française du début du , antérieurement connue sous le nom de « Sylvie Brunet » ;
 Sylvie Brunet (née en 1959), femme politique française.